Das Wort Ausführungsanweisung bezeichnet:

 allgemein eine auszuführende Anweisung, siehe Instruktion
 eine Anweisung im militärischen Bereich, siehe Militärischer Befehl
 eine Anweisung in einer Programmiersprache, siehe Anweisung (Programmierung)

Siehe auch:

 Befehl
 Kommando